Il mebibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati.
Il termine deriva dalla contrazione di mega binary byte e ha per simbolo MiB.
Questo standard è stato definito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nel dicembre 1998 per stabilire i nuovi multipli del byte.Il mebibyte è abbastanza vicino alle dimensioni del megabyte: quest'ultimo è spesso usato impropriamente come sinonimo di mebibyte creando in tal caso un errore percentuale di circa il 4,9% (errore assoluto:  byte) in eccesso.

1 mebibyte =  = 220 byte =  byte

1 megabyte =  byte = 1 mebibyte - 4,9% 1 megabyte → 1 mebibyte = 1 megabyte + 4,9% 1 megabyte

Conversioni
In byte:
  MiB = 1 gibibyte (GiB)
  MiB = 1 tebibyte (TiB)
  MiB = 1 pebibyte (PiB)
  MiB = 1 exbibyte (EiB)
  MiB = 1 zebibyte (ZiB)
  MiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 MiB = 223 bit =  bit
 1 MiB =  kibibit
 1 MiB = 8 mebibit

Voci correlate

 Unità informativa
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Collegamenti esterni 

Unità di informazione

de:Byte#Bedeutungen von Dezimal- und Binärpräfixen für große Anzahlen von Bytes